Slash of / heeft meerdere betekenissen:

 Schuine streep (/), (forward) slash, schrap, hieuw, of Duitse komma; een leesteken en symbool in URL's en padnamen voor computerbestandssystemen
 Schuine streep (diakritisch teken)
Rootdirectory of op Unixachtige systemen ook /; het hoogste niveau van de boomstructuur van een op een computer aanwezig bestandssysteem

Slash (artiest); een Amerikaanse gitarist, vooral bekend van Guns N' Roses
Slash (album), het debuutalbum van deze gitarist
Slash fiction, homoseksuele fanfictie
Slash (Teenage Mutant Ninja Turtles), een personage uit het Teenage Mutant Ninja Turtles franchise
Slash (boekenserie), serie boeken van bekende schrijvers geschreven op basis van het waargebeurde levensverhaal van een bijzondere jongere
Slash (2016), Amerikaanse film uit 2016